Rik steht für:

 ein männlicher Vorname, siehe Rick (Vorname) #Rik
 RIK (Musiker) (1962–2011), österreichischer Liedermacher
 Rik (Zeitschrift), Szenemagazin aus Köln

RIK steht als Abkürzung für:
 Radiofonikó Ídryma Kýprou, Rundfunkanstalt der Republik Zypern, siehe Cyprus Broadcasting Corporation
 Route der Industriekultur im Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 RIC
 Rick
 Riek

Abkürzung